Asier del Horno Cosgaya (Barakaldo, 19 de janeiro de 1981) é um ex-futebolista espanhol que atuava como lateral-esquerdo.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Comunidade Autónoma do País Basco
Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Athletic Club
Futebolistas do Chelsea F.C.
Futebolistas do Valencia Club de Fútbol
Futebolistas do Real Valladolid Club de Fútbol
Futebolistas do Levante Unión Deportiva